Rosa 'Gloria Dei' — сорт роз класса чайно-гибридных. Иногда этот сорт называют самой знаменитой розой двадцатого столетия. Она была выведена французским садоводом Фрэнсисом Меяном в 1935–1939 годах. Меян предвидел немецкое вторжение во Францию и послал черенки друзьям в Италию, Турцию, Германию и США. По легенде, черенки были отправлены в США на последнем самолете до вторжения Германии. В каждой стране роза называлась по-разному.  В начале 1945 года Мейланд написал  британскому фельдмаршалу Алану Бруку, поблагодарил его за его ключевую роль в освобождении Франции и спросил, не разрешит ли Брук назвать розу в честь себя. Брук отказался, сказав, хотя он счастлив по поводу предложения, его имя скоро будет забыто, и гораздо лучшим именем розы будет «Мир».

Происхождение 

Создан во Франции в 1935—1939 годах Франсисом Мейаном (Francis Meilland), назван 'Madame A. Meilland' в честь своей матери. В Италии эта роза известна как 'Gioia', в Германии — 'Gloria Dei', в США и англоговорящих странах — 'Peace'. В СССР попала из Германии под названием 'Глория Деи'. В записной книжке Франсиса Мейана сеянец имел кодовый номер '3-35-40' — третья комбинация 1935-го года, 40-й сеянец из пятидесяти полученных.

Биологическое описание 

Тетраплоид.

Ветвистый куст высотой 120—200 см, шириной до 90 см.

Листья тёмно-зелёные, блестящие.

Цветки очень крупные, ярко-жёлтые с розово-красным краем, махровые (26—43 лепестка), чашевидные, 14—15 см в диаметре.

Аромат от лёгкого до сильного.

В культуре 
USDA-зоны: 5b и более теплые. Сорт рекомендован для культивирования на юге Дальнего Востока России.

Устойчивость к болезням средняя, несколько подвержена чёрной пятнистости.

Цветение обильное, сорт повторноцветущий.

Болезни и вредители

Награды 
 1944 — Золотая медаль, .
 1946 — Награда Всеамериканского общества селекционеров роз (AARS).
 1947 — Золотая медаль .
 1947 — Золотая медаль Американского общества розоводов (ARS).
 1965 — «Золотая роза», Гаага.
 1976 — Введена в Зал славы Мировой федерации обществ розоводов (WFRS).
 1993 — Award of Garden Merit Британского Королевского садоводческого общества (RHS AGM).

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Gloria Dei
Мир в культуре